Лејтон Хјуит је освојио турнир. У финалу је победио Пита Сампраса резултатом 7-6, 6-1, 6-1.

Носиоци 

  Густаво Киртен (четвртфиналиста)</li>
  Андре Агаси (четвртфиналиста)</li>
  Марат Сафин (полуфиналиста)</li>
  Лејтон Хјуит (победник)</li>
  Хуан Карлос Фереро (треће коло)</li>
  Патрик Рафтер (четврто коло)</li>
  Јевгениј Кафељников (полуфиналиста)</li>
  Себастијан Грожан (прво коло)</li>
  Тим Хенман (треће коло)</li>
  Пит Сампрас (финалиста)</li>
  Алекс Коређа (треће коло)</li>
  Арно Клеман (четврто коло)</li>
  Роџер Федерер (четврто коло)</li>
  Томас Јохансон (четврто коло)</li>
  Горан Иванишевић (треће коло)</li>
  Томи Хас (четврто коло)</li>

<ol start="17">
  Карлос Моја (треће коло)
  Енди Родик (четвртфиналиста)
  Томас Енквист (прво коло)
  Џен-Мајкл Гамбил (друго коло)
  Фабрис Санторо (друго коло)
  Андреј Павел (друго коло)
  Доминик Хрбати (друго коло)
  Шенг Схалкен (треће коло)
  Алберт Портас (треће коло)
  Николас Лапенти (треће коло)
  Гиљермо Кањас (друго коло)
  Хишам Арази (треће коло)
  Никола Кифер (прво коло)
  Грег Руседски (треће коло)
  Никола Ескиде (друго коло)
  Тод Мартин (друго коло)

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство САД у тенису 2001.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно
Тенис 2001.